Юссе́ль (, ) — город и коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент коммуны — Коррез. Центр кантонов Юссель-Уэст и Юссель-Эст. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны 19275.

География 
Юссель расположен приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 90 км восточнее Лиможа, в 55 км к северо-востоку от Тюля, в Центральном массиве.

Коммуну пересекают реки  (город иногда называют Юссель-сюр-Дьеж) и , а также ручей Этан-Ру.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 10 362 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют лесозаготовительная, деревообрабатывающая, горно-металлургическая, пищевая и фармацевтическая промышленности. В городе расположен филиал торгово-промышленной палаты Тюля и Юсселя.

В 2007 году среди 6585 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 4856 были экономически активными, 1729 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 4856 активных работали 4423 человека (2367 мужчин и 2056 женщин), безработных было 433 (197 мужчин и 236 женщин). Среди 1729 неактивных 522 человека были учениками или студентами, 571 — пенсионерами, 636 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Ла-Борд XV века, перестроен в XVII веке.
 Замок Ла-Мот XIV века. Исторический памятник с 1980 года
 Отель Вантадур. Исторический памятник с 1932 года
 Церковь Сен-Мартен XIII века. Исторический памятник с 1926 года
 Часовня Нотр-Дам-де-ла-Шабан
 Церковь Сен-Марсьяль
 Церковь Пресвятой Девы Марии
 Церковь Сен-Дизье
 Музей истории, искусства и традиций Юсселя

Города-побратимы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Коммуны департамента Коррез
Супрефектуры Франции